Paralaoma är ett släkte av snäckor som beskrevs av Tom Iredale 1913. Paralaoma ingår i familjen punktsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Punktsnäckor
Paralaoma